Il tedesco Boris Becker ha vinto il suo 1° US Open e 4º titolo del Grande Slam battendo in finale Ivan Lendl per 7-6(2) 1-6 6-3 7-6(4). Dopo i 3 successi a Wimbledon nel 1985, 1986 e 1989 Becker vince anche a Flushing Meadows contro Lendl alla sua ottava e ultima finale consecutiva del torneo, record che eguaglia quello di Bill Tilden che fu finalista dal 1920 al 1925 (lo sarà anche 1927 e nel 1929 arrivando al record di 10 finali complessive). La finale è durata 3 ore e 51 minuti. A Becker sono andati $ per il primo premio, a Lendl $.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 1989